Morasko ist der Name
eines Bezirkes der Stadt Posen (Polen), siehe Morasko (Bezirk)
eines nach diesem Bezirk benannten Meteoriten, siehe Morasko (Meteorit)